

Мостовське — село, Артемовський міський округ, Свердловська область
 Мостовське — село, Варгашинський район, Курганська область
 Мостовське — село, Верхньопишминський міський округ, Свердловська область
 Мостовське — село, Шатровський район, Курганська область

Див. також 
 Мостовка